Ел Бриљанте има више значења:

 Ел Бриљанте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Бриљанте (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бриљанте (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бриљанте (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бриљанте (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бриљанте (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бриљанте (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бриљанте (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бриљанте (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бриљанте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику